Art:
La Terra (Ángeles Santos), obra de l'artista catalana Ángeles Santos Torroella
Terra Baixa, obra literària d'Àngel Guimerà
 Terra Mitjana, part del món mític a l'obra de J. R. R. Tolkien
 Geografia:
 Terra, tercer planeta del sistema solar
 La Terra Blanca, muntanya a la comarca del Baix Camp
 Terra Alta, comarca catalana
 Terra del Foc, arxipèlag de l'extrem sud d'Amèrica
 Terra Santa, territori al voltant d'Israel i Palestina
 Premsa:
 La Terra (revista), revista mensual de la Unió de Pagesos de Catalunya
 Tecnologia:
 Presa de terra, protector elèctric